Змагання з ковзанярського спорту на дистанції 3000 метрів серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 10 лютого.

Медалісти

Рекорди

Результати

Джерела 
 Результати  на офіційному сайті зимових Олімпійських ігор 
 Олімпійський турнір  на офіційному сайті Міжнародного союзу ковзанярів (ISU)